LIR steht für:
 Liberia (UNDP-Code)
 Landwehr-Infanterie-Regiment, siehe Landwehr (Militär)
 Local Internet Registry
 Daniel Oduber Quirós International Airport (IATA-Code), Flughafen von Liberia (Costa Rica), Costa Rica

Lir steht für:
 Lir, keltische Meeresgottheit
 Lir, offizieller Name: Niolam, Hauptinsel der Lihir-Inseln (Papua-Neuguinea)

lir steht für:
 Liberianische Kreolsprache (ISO-639-3-Code), englisch-basierte Kreolsprache in Liberia

Abkürzung